2 części miasta
 Kończyce – część Zabrza
 Kończyce – część Radomia

 5 miejscowości w Polsce 
 Kończyce – wieś w województwie dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Kończyce – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe 
 Kończyce – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe 
 Kończyce – wieś w województwie małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice 
 Kończyce – wieś w województwie podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko 
 Inne
 Kończyce – przystanek kolejowy w Kończycach Małych
 Kończyce – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Duboja

Zobacz też 
 Kończyce Małe
 Kończyce Wielkie
 Kończyce-Kolonia